«Шарлотт Найтс» () — профессиональный бейсбольный клуб, с 1993 года выступающий в Южном дивизионе Международной лиги. С 1999 года команда входит в систему клуба МЛБ «Чикаго Уайт Сокс».

Клуб был основан в 1976 году под названием «Шарлотт Ориолс», название «Найтс» носит с 1989 года. Команда два раза выигрывала Кубок губернатора, вручаемый победителю Международной лиги.

История 
Команда была основана в 1976 году, когда промоутер Джим Крокетт приобрёл команду «Ашвилл Ориолс», входившую в систему фарм-клубов «Балтимора». Он перевёз клуб в Шарлотт. Команда сохранила за собой место в Южной лиге уровня AA. В 1980 и 1984 годах клуб выигрывал чемпионат лиги, а в её составе выступали звёзды «Балтимора» —  и Кэл Рипкен.

В марте 1985 года стадион «Крокетт Парк», построенный преимущественно из дерева, сгорел во время большого пожара после игры школьных команд. Был построен временный стадион на 3 000 мест, но из-за открытости его для ветра и дождей посещаемость стала падать. В 1987 году основатель баскетбольного клуба «Шарлотт Хорнетс» бизнесмен Джордж Шинн выкупил «Ориолс» у семьи Крокетт и начал строительство нового стадиона. В 1988 году по результатам конкурса клубу дали новое название — «Найтс». В 1989 году закончилось двенадцатилетнее сотрудничество с «Балтимором», команда вошла в систему «Чикаго Кабс». На время строительства стадиона «Найтс» переехали в Форт-Милл в Южной Каролине.

В 1993 году Шарлотт получил право разместить у себя команду Международной лиги во время её расширения. Впервые в городе появился клуб AAA-лиги. Новая команда также получила имя «Шарлотт Найтс» и вошла в систему «Кливленд Индианс». Клуб Южной лиги сначала переехал в Нэшвилл, а затем в Мобил и сейчас носит имя «Мобил Бэй Берз». Новые «Найтс», ведомые Джимом Томом и Мэнни Рамиресом, выиграли чемпионат Международной лиги в дебютном сезоне 1993 года.

С 1995 по 1998 год «Найтс» являлись фарм-клубом «Флориды Марлинс». Перед стартом чемпионата 1999 года Джордж Шинн продал клуб бизнесмену Дону Биверу, который подписал соглашение о сотрудничестве с «Чикаго Уайт Сокс», которое действует и сейчас. В том же 1999 году команда второй раз в своей истории выиграла Международную лигу.

В 2014 году был открыт новый стадион — «BB&T Боллпарк», расположенный в одном квартале от арены клуба НФЛ «Каролина Пэнтерс». Чтобы привлечь болельщиков на трибуны был также проведён ребрендинг команды — изменился логотип и клубные цвета. На рубашках игроков появились тонкие полоски, присутствовавшие на форме бейсбольной команды «Шарлотт Хорнетс», базировавшейся в городе до 1973 года.

Сотрудничество с клубами МЛБ 
 Балтимор Ориолс (1976—1988)
 Чикаго Кабс (1989—1992)
 Кливленд Индианс (1993—1994)
 Флорида Марлинс (1995—1998)
 Чикаго Уайт Сокс (1999—)

Текущий состав 
По состоянию на 16 апреля 2018 года

Питчеры:

Кэтчеры:

Инфилдеры:

Аутфилдеры:

Менеджер:

Примечания

Ссылки 
 История клуба на сайте MILB
 Статистика клуба в Международной лиге

Бейсбольные клубы США
Спортивные клубы Шарлотта (Северная Каролина)